Open GDF Suez 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является 19-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к премьер категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Париже — с 7 по 13 февраля 2011 года. Турнир являлся первым соревнованием WTA в Европе в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Ким Клейстерс (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Петра Квитова выигрывает свой 3й одиночный титул на соревнованиях ассоциации.
 Ким Клейстерс уступает свой 19й финал на одиночных соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Бетани Маттек-Сандс выигрывает свой 9й титул на парных соревнованиях ассоциации.
 Меганн Шонесси выигрывает свой 17й титул на парных соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Open GDF Suez

 WTA Тур 2011

 Премьер турнир WTA

 BNP Paribas Masters 2011

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA  
 

Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Февраль 2011 года
2011